Claudia „Lady“ Letizia  (* 22. März 1979 in Pompei, Italien) ist eine italienische Tänzerin, Fotomodell und Schauspielerin. Sie gilt als wichtigste zeitgenössische Vertreterin des italienischen New Burlesque. Sie nahm an der zwölften Staffel von Grande fratello, des italienischen Big Brother, teil.

Werdegang 
Letizia wuchs in San Giorgio a Cremano auf, im selben Haus, wie der 1994 verstorbene Schauspieler, Regisseur und Autor Massimo Troisi auf, mit dem sie sehr künstlerisch verbunden war. Sie machte einen Abschluss als Buchhalterin, dann folgten Tanz- und Schauspielunterricht.

Letizia trat in verschiedenen Fernsehsendungen auf. Bis 2010 bei Sky 1 in Lady Burlesque, unter dem Künstlernamen Lady Letizia. Hier erhielt sie den Titel der „Königin des italienischen Burlesque“. Es folgte die Teilnahme bei Grande fratello im Jahr 2011.

Als Schauspielerin war sie zu sehen im Film L'ultima ruota del carro von Giovanni Veronesi und in Il mio uomo perfetto von Nilo Sciarrone im Jahr 2018. Sie spielte die Maruzzella in dem Musical Carosone mit dem Sänger Sal Da Vinci, in der Sky-Serie von 1992 von Giuseppe Gagliardi und in den beiden Staffeln von È arrivata la Felicità von den Regisseuren Riccardo Milani und Francesco Vicario, ausgestrahlt auf Rai 1.

Letizia ist Moderatorin der Sendung Facciamolo adesso (deutsch: Lass es uns jetzt machen), die jeden Abend auf Radio Kiss Kiss ausgestrahlt wird.

Fernsehprogramm 
 2003: Beato tra le donne
 2007: Ciao Darwin 5 (Canale 5) als Kandidatin
 2010: Lady Burlesque (Sky Uno) als Kandidatin
 2011: Grande fratello (italienische Version von Big Brother) (Canale 5) als Konkurrentin
 2015: Il processo del lunedì (Rai 3)
 2015, 2018: Le Iene (Italia 1)
 2017: Tiki Taka als Kommentatorin
 2017–2018: Mattino Cinque als Kommentatorin
 Pomeriggio Cinque als Kommentatorin

Filmografie

Kino 
 2013: L’ultima ruota del carro, Regie: Giovanni Veronesi
 2018: Il mio uomo perfetto, Regie: Nilo Sciarrone

Fernsehen 
 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992, Regie: Giuseppe Gagliardi
 2015–2016: È arrivata la felicità, Regie: Riccardo Milani, Rolle: Antonietta
 2016: Un posto al sole, Rolle: Deborah Esposito
 2018: È arrivata la felicità 2

Radio 
 2009: Interviewerin bei der Sendung Notte azzurra von Radio Marte Stereo
 2010–2011: Radiosprecherin bei Radio Punto Zero
 2017–2018: Radiosprecherin bei Radio Kiss Kiss

Weblinks 
 
 Offizielle Website von Claudia Letizia

Tänzer (Italien)
Theaterschauspieler
Filmschauspieler
Hörfunkmoderator
Italiener
Geboren 1979
Frau